Rubner ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Rubner (1883–1968), österreichisch-deutsche Theaterschauspielerin, -leiterin und -regisseurin 
 Gustav Rubner (1810–1882), deutscher Arzt und Politiker
 Hans Rubner (1932–2009), Südtiroler Politiker
 Heinrich Rubner (1925–2017), deutscher Historiker und Forstwissenschaftler
 Jeanne Rubner (* 1961), deutsche Journalistin und Autorin
 Karl Rubner (1901–1988), deutscher Sozialdemokrat, Gewerkschafter und Widerstandskämpfer gegen das Naziregime
 Konrad Rubner (1886–1974), deutscher Forstwissenschaftler
 Max Rubner (1854–1932), deutscher Physiologe und Hygieniker
 Otto Rubner (1885–1963), deutscher Musikinstrumentenbauer (Kontrabässe)

Siehe auch:

 Rubner Peak, Berg im Grahamland, Antarktika
 Max Rubner-Institut
 Rübner
 Rubner Holding, Südtiroler Holzbauunternehmen